Аґсартан () — ім'я кахетинських царів.
 Аґсартан I — цар Кахетії від 1058 до 1084 року
 Аґсартан II — цар Кахетії від 1102 до 1105 року